Solitudine –  condizione umana nella quale l'individuo si isola o viene isolato dagli altri esseri umani.

Cinema 
 Solitudine –  film del 1941 diretto da Livio Pavanelli 
 Solitudine (Night Into Morning) –  film diretto del 1951 diretto da Fletcher Markle 
 Solitudine –  film del 1961 diretto da Renato Polselli 
 Solitudine (Solitary) –  episodio della prima stagione di Lost

Architetture religiose 
 Chiesa della Madonna della Solitudine – chiesa di Nuoro in Sardegna (Italia)

Altro 
 Solitudine –  quadro di Marc Chagall del 1933